Papa Bonifaci I, Papa d'origen romà (418 -422)
 Bonifaci I de Montferrat (1150 - 1207), Marquès de Montferrat i Rei de Tessalònica.
 Bonifaci I de Savoia (Chambéry, Savoia, 1244 - Torí, 1263), comte de Savoia entre 1253 i 1263 
 Bonifaci I de Toscana